Semjonov ali Semjonova [semjónov/semjónova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Семёнов/Семёнова).

Semjonov 

 Aleksander Fjodorovič Semjonov (1912—1979), ruski letalski general in heroj Sovjetske zveze.
 Anatolij Anatoljevič Semjonov (*1962), ruski hokejist in sovjetski reprezentant.
 Nikolaj Nikolajevič Semjonov (1896—1986), ruski fizik in kemik.
 Peter Sergejevič Semjonov, sovjetski general
 Aleksej Ivanovič Semjonov, sovjetski general
 Ivan Josifovič Semjonov, sovjetski general
 Ilija Sergejevič Semjonov, sovjetski general
 Dimitrij Prokofevič Semjonov, sovjetski general
 Ivan Pavlovič Semjonov, sovjetski general
 Aleksander Aleksejevič Semjonov, sovjetski general
 Viktor Aleksandrovič Semjonov, sovjetski general
 Vasilij Aleksandrovič Semjonov, sovjetski general
 Vladimir Jakovlevič Semjonov, sovjetski general

Semjonova 
 Marija Vasiljevna Semjonova (*1958), ruska pisateljica in prevajalka.

Dvojni priimki 
 Andrej Petrovič Semjonov-Tjan-Šanski (1866—1942), ruski entomolog.
 Peter Petrovič Semjonov-Tjan-Šanski (1827—1914), ruski geograf.
 Venijamin Petrovič Semjonov-Tjan-Šanski (1870—1942), ruski geograf.